-гипотеза (гипотеза Эстерле — Массера) — утверждение в теории чисел, сформулированное независимо друг от друга математиками Дэвидом Массером в 1985 году и Джозефом Эстерле в 1988 году.

Доказательство -гипотезы долгое время было одной из главных нерешённых проблем теории чисел, и остается таковой до сих пор.   Статус этой проблемы в настоящее время спорный. Подтвердить или опровергнуть доказательство Мотидзуки, полученное в 2012 году, пока не удалось.

Формулировка 
Для любого  существует постоянная , при которой для любых трёх взаимно простых целых чисел ,  и , таких, что , выполняется неравенство
 
где  — радикал числа , то есть число, равное произведению простых делителей произведения .

Замечания 
 Не теряя общности, можно рассматривать только упорядоченные по возрастанию натуральные числа ,  и . Тогда неравенство сводится к следующему:
 
 Условие  необходимо. Для любого  существует тройка взаимно простых чисел  таких, что . Например тройка вида , где .

Следствия

Гипотеза Била и Великая теорема Ферма 
Из справедливости -гипотезы следует справедливость гипотезы Била для достаточно больших , а из неё — справедливость великой теоремы Ферма для достаточно больших степеней.

Гипотезы Пиллаи и Каталана 
Из справедливости -гипотезы следует справедливость гипотезы Пиллаи, а из неё — справедливость гипотезы Каталана.

Доказательство Мотидзуки 
В августе 2012 года авторитетный японский математик Синъити Мотидзуки заявил, что ему удалось доказать -гипотезу. Предложенное им доказательство оказалось исключительно сложным даже с точки зрения математиков-специалистов.

Опубликовав доказательство в интернете, Мотидзуки отказался от всех предложений лично рассказать сообществу о своих результатах, но несколько математиков взялись за самостоятельную проверку доказательства при содействии Мотидзуки. Они публикуют отчёты о ходе этой работы. Начиная с конца 2015 года, Мотидзуки стал понемногу общаться с сообществом о своих результатах. На конец 2017 года в мире насчитывается от 10 до 20 специалистов по теории, созданной Мотидзуки.

Таким образом, доказательство Синъити Мотидзуки общедоступно, не опровергнуто, но пока и не считается проверенным в научном сообществе. Длительное пребывание доказательства в этом неопределённом статусе необычно для математических доказательств (в отличие от случаев, когда в доказательствах, которые считались проверенными и верными, обнаруживались ошибки).

В 2018 году Петер Шольце и Якоб Стикс — специалисты в областях, связанных с -гипотезой и работами Мотидзуки — объявили, что в ключевом для доказательства -гипотезы месте теории Мотидзуки (которое давно вызывало особые трудности у математиков, пытавшихся разобраться в теории) имеется непоправимая ошибка. Мотидзуки ответил, что Стикс и Шольце неправильно интерпретировали некоторые ключевые аспекты его доказательства и поэтому сделали недопустимые упрощения.

На 2020 год доказательство Мотидзуки всё ещё пребывает в неопределённом статусе, математическое сообщество не убеждено в его верности, несмотря на принятие доказательства к публикации в журнале Publications of the Research Institute for Mathematical Sciences (PRIMS, «Публикации Научно-исследовательского института математических наук») Научно-исследовательского института математических наук при Киотском университете (Япония) — это институт, в котором работает Мотидзуки.

В марте 2021 года доказательство Мотидзуки было опубликовано в PRIMS.

См. также 
 Гипотеза Холла
 Теорема Мэйсона — Стотерса

Примечания

Ссылки 
 
 Лекции про ABC-гипотезу: Лекция 1, Лекция 2, Лекция 3, Лекция 4 (by Keith Conrad).
Р. Борчердс,

Литература 
 

Теория чисел
Математические гипотезы